Lubuk Kepayang (Merapi Barat), een plaats in Indonesië
Lubuk Kepayang (Air Hitam), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing